Luchtzak (meteorologie), verschijnsel in de atmosfeer
 Luchtzak (vogels), algemene aanpassing in het ademhalingsstelsel van vogels
 Luchtzak (paarden), bij paardachtigen voorkomende uitzakking van de buis van Eustachius
 Luchtzak, vernederlandste naam voor de airbag van een auto
 Drijfzak, zak met lucht gevuld